Nebehay ist der Familienname von:

 Christian M. Nebehay (1909–2003), österreichischer Antiquar und Kunsthändler
 Gustav Nebehay (1881–1935), österreichischer Antiquar und Kunsthändler